Боківська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Боківська волость — Ананьївського повіту Херсонської губернії;
 Боківська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії;